Zumel es un topónimo que puede referirse a:

 Zumel, localidad de la provincia de Burgos (España).
 Torre de Zumel, torre hidalga situada en la homónima localidad burgalesa.
 Castillejo de Zumel, ruinas de un conjunto almohade compuesto por castillejo y aljibe, ubicado en la cima del cerro homónimo, en el término municipal de Jaén (España).